Bo Eriksson med olika stavningsvarianter kan avse följande personer:

 Bo Ericson (friidrottare) (1919–1970), svensk släggkastare
 Bo G. Erikson (född 1933), journalist, författare, programledare
 Bo Ericson (jurist) (född 1942), svensk jurist och författare till flera fackböcker inom juridik
 Bo Gunnar Eriksson (född 1948), barnskådespelare
 Bo Ericson (ishockeyspelare) (född 1958), svensk ishockeyspelare
 Bo Eriksson (ishockeyspelare) (född 1959)
 Bo Eriksson (bordtennisspelare) (född 1960)
 Bo Eriksson (historiker) (född 1970)
 Bo Ericson (översättare) (verksam 1997), svensk översättare

Referenser